Bergama (district), Turks district in de provincie İzmir
 Bergama (stad), hoofdstad van het gelijknamige district